Александр Фёдорович Будников (10 мая 1956 года) — советский яхтсмен, серебряный призёр Олимпийских игр. Мастер спорта международного класса.

На летних Олимпийских играх 1980 вместе с братом Борисом и  Николаем Поляковым выиграл «серебро» в классе «Солинг», а на Олимпиаде 1976 года были четвёртыми.

Живёт в г. Долгопрудный Московской области.

Ссылки 
 

Яхтсмены СССР
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 1976 года
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 1980 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Парусный спорт в Долгопрудном